een plantengeslacht, zie Vernonia (plant)
 een plaats in Oregon, VS, zie Vernonia (Oregon)